Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale James Blake 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Andy Roddick (Campione)
 Assente
 Tim Henman (secondo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Assente
 Maks Mirny (secondo turno)
 Sébastien Grosjean (terzo turno)

 Nicolás Massú (secondo turno)
 James Blake (semifinali)
 Ivo Karlović (terzo turno)
 Karol Beck (secondo turno)
 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Juan Ignacio Chela (terzo turno)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Tomáš Zíb (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2005